

Biografia 
Nacque a Cerreto Sannita (in provincia di Benevento) il 5 giugno 1914: qui compì i suoi primi studi che completò a Napoli presso
la Nunziatella e poi all'Università Federico II, dove si laureò in chimica-farmacia.
Come tenente farmacista partecipò alla seconda guerra mondiale in Libia, dove ebbe modo di mettersi in luce
per una brillante operazione, sottraendo alle truppe inglesi molte casse di medicinali ed ottenendo la Croce
al merito. Finita la Guerra, anche se molto provato dalla perdita in territorio greco-albanese del fratello Amedeo
(medaglia d'argento al valor militare), iniziò ad insegnare scienze prima presso l'Istituto paritarito "Luigi Sodo" di Cerreto e poi a Benevento al Liceo classico "Giannone". Abbandonò l'insegnamento negli ultimi anni della sua vita, per sostituire il padre, anch'egli farmacista nella vecchia farmacia di Cerreto Sannita.

Molto legato alla sua terra, ne descrisse gli aspetti geomorfologici e tutti i suoi lavori sono stati pubblicati nel Bollettino della Società dei Naturalisti di Napoli, di cui era socio. Tuttavia i suoi interessi non erano limitati allo studio dei fenomeni naturali: egli infatti fu sempre attratto dalle vicende storiche della sua terra e dagli uomini che l'avevano illustrata con la loro opera.

Morì l'8 ottobre 1973.

Opere principali in ordine cronologico 

 1957 I fenomeni Carsici del Monte Cigno (Benevento); Boll.Soc.Nat. Napoli 65.Napoli.
 1957 Giacimenti alluminiferi di Cusano Mutri (Benevento); Boll.Soc.Nat. Napoli 66.Napoli.
 1959 Abele De Blasio nel centenario della sua nascita; Boll.Soc.Nat. Napoli 67.Napoli.
 1960 Su alcune particolari forme di erosione che si rinvengono nelle contrade "Cerro" e "Cese"(Cerreto Sannita); Boll.Soc.Nat. Napoli 68.Napoli.
 1961 Su alcuni ittiodotoliti rinvenuti nei calcari terziari a pettinidi di Pietraroja (Benevento); Boll.Soc.Nat. Napoli 69.Napoli.
 1964 Rilievi ed osservazioni sul metodo "Parente" per la conservazione delle farfalle; Montesarchio.
 1964-1965 L'industria dei panni-lana nella vecchia e nuova Cerreto; Samnium,3,4; 1,2, Benevento.
 1965-1966 La pastorizia e il commercio della lana nella vecchia e nuova Cerreto; Samnium,3,4;1,2; Benevento.
 1966 Il terremoto del 1688 nel Cerretese; Annuario Associaz.Storica Sannio Alifano.
 1967 Il castello di Faicchio nel suo declino; Samnium,3, Benevento.
 1967 Gian Lorenzo Dalio umanista cerretese del '600; Napoli.
 1969 Cerreto Sannita ai margini della rivolta di Masaniello; Samnium,1,2, Benevento.

Citazioni su Domenico Franco

Note